Хаконе:

 Хаконе — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Канагава.
 Хаконе — потухший вулкан в центре острова Хонсю, Япония.